Greg Clark (ur. 1965) – amerykański futbolista
 Greg Clark (ur. 1967) – brytyjski polityk, minister
 Greg Clark (1972–2021) – amerykański futbolista